WWF WrestleMania (jeu vidéo, 1989)
 WWF WrestleMania (jeu vidéo, 1991)